Майкл Ммо ( ; родился 10 января 1998 года) — американский теннисист, родившийся в Саудовской Аравии с ирландскими и нигерийскими корнями. Выиграл 7 турниров категории «челленджер» в одиночном разряде в 2016—2022 годах.

Личная жизнь 
Отец Тони Ммо был также профессиональным игроком в теннис, который представлял Нигерию и достиг 105-й позиции в рейтинге. Его мать родилась в Ирландии, а также имела гражданство Австралии. Родители назвали Майкла Ммо в честь баскетбольной суперзвезды Майкла Джордана.

Ммо начал играть в теннис в возрасте 3 лет. Он тренируется во Флориде.

Юниорская карьера 
Ммо занимал 2-ю строчку в юниорском рейтинге после выхода в полуфинал Roland Garros 2015. Выиграв национальный турнир США до 18 лет в 2016 году, он получил wild-card на US Open.

Профессиональная карьера

2016 
В сентябре 2016 года Ммо ворвался в ТОП-300, впервые пройдя в финал Челленджера в Тибуроне. В ноябре он достиг Топ-200, а также получил wild-card на Открытый чемпионат Австралии 2017.

2018 
В начале 2018 года в первых матчах в карьере на турнире ATP в Брисбене Ммо обыграл Федерико Дельбониса и 33-ю ракетку мира Мишу Зверева, пройдя в четвертьфинал. В сентябре 2018 года Майкл выиграл американский челленджер в Коламбусе. Сначала он обыграл своего датского оппонента  Микаэля Торпегаарда со счётом 2-0(7-5 6-3) в 1/2 финала и после также в двух сетах расправился с теннисистом из Австралии Джорданом Томпсоном (6-3 7-6) соответственно. Выиграв свой первый титул в текущем году, Ммо отправился на челленджер в Тивурон(США), где ему также сопутствовал успех. В 1/2 финала выдался сложный поединок, где американцу противостоял австралиец Джеймс Дакворт. Матч закончился со счётом 2-1(6-3 3-6 6-3) в пользу Майкла. В финале, уже в двух сетах, был повержен первый сеянный на турнире - испанец Марсель Гранольерс (6-3 7-5).

Финалы

Одиночный разряд: 9 (6-3)

Примечания 

Теннисисты США
Википедия:Биографии современников